Un Sextuor à cordes est un ensemble de musique de chambre constitué de six instruments à cordes. 

C'est également le titre de compositions pour cet ensemble :
 Sextuors à cordes, œuvres composées par Luigi Boccherini en 1776.
 Sextuor à cordes 1, œuvre composée par Johannes Brahms en 1860.
 Sextuor à cordes 2, œuvre composée par Johannes Brahms en 1865.
 Sextuor à cordes, œuvre composée par Nikolaï Rimski-Korsakov en 1876.
 Sextuor à cordes, œuvre composée par Antonín Dvořák en 1878.
 Sextuor à cordes dit Souvenir de Florence, œuvre composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski en 1890.
 Sextuor à cordes, œuvre composée par Frank Bridge en 1906.
 Sextuor à cordes, œuvre composée par Bohuslav Martinů en 1932.
 Sextuor à cordes, œuvre composée par Darius Milhaud en 1958.